A&W () может означать:
 A&W Cream Soda — бренд содовой воды
 A&W Root Beer — бренд корневого пива
 международная сеть быстрого питания A&W Restaurants
 её бывший канадский филиал A&W Food Services of Canada